Die Football League First Division 1922/23 war die 31. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 26. August 1922 und endete am 5. Mai 1923.

Der FC Liverpool verteidigte mit sechs Punkten Vorsprung vor dem AFC Sunderland den Vorjahrestitel und gewann die insgesamt vierte englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Von den beiden Aufsteigern Nottingham Forest und FC Stoke konnte nur der Verein aus Nottingham die Klasse halten; neben dem FC Stoke musste Oldham Athletic den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Notts County und West Ham United ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||19
||27
||24
||28
||27
||20
||24
||26
||26
||26
||30
||28
||30
||31
||27
||23
||26
||24
||25
||24
||29
||31

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Liverpool 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1922/23 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1922-23 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1922/23
Fußballsaison 1922/23